Lauenhain ist ein Ortsname für

 Lauenhain (Crimmitschau), Ortsteil der Stadt Crimmitschau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Lauenhain (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen 
 Lauenhain (Ludwigsstadt), Ortsteil der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Lauenhain (Mittweida), Ortsteil der Stadt Mittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen